

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Koźlice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Koźlice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Koźlice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec
 Koźlice – część wsi Sominy w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice

Inne znaczenia 
 Koźlice – stacja kolejowa we wsi Koźlice  w województwie dolnośląskim, powiecie lubińskim, gminie Rudna